KSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasanombe (Papua Nuova Guinea)